Русская посольская церковь — название нескольких церквей:
 Церковь святителя Николая Чудотворца в Константинополе.
 Церковь Святой Троицы в Афинах.
 Церковь святителя Николая Чудотворца в Софии.
 Русская часовня на Уэлбек-Стрит в Лондоне.